Prva Crnogorska Liga 2020/2021 (oficjalnie znana jako Telekom  1. CFL ze względów sponsorskich) była 15. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Czarnogórze. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 14 sierpnia 2020 do 25 maja 2021 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva crnogorska fudbalska liga. 
Budućnost Podgorica zdobył drugi tytuł z rzędu, a 5. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva crnogorska liga 
Petrovac wygrał rzutami karnymi dwumecz z Arsenal Tivat wicemistrzem Druga crnogorska liga o miejsce w Prva crnogorska liga.

Iskra Danilovgrad wygrała 3-1 dwumecz z Igalo 1929 trzecią drużyną Druga crnogorska liga o miejsce w Prva crnogorska liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: transfermarkt

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva crnogorska liga - rsssf
 Prva crnogorska liga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Fudbalski savez Crne Gore
 CG futbal

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czarnogórze
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w Czarnogórze
2021 w Czarnogórze